Помазанов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Помазанов Андрій Віталійович (*1983) — український політик, юрист та правозахисник.
 Помазанов Олександр Сергійович (*1980) — український футболіст, нападник.

Російські прізвища
Прізвища на -ов